Уніря () — комуна в Румунії, у повіті Алба.
 Уніря () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративний центр комуни Уніря.
 Уніря () — комуна в Румунії, у повіті Бреїла.
 Уніря () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Уніря.
 Уніря () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Уніря () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Уніря.
 Уніря () — комуна в Румунії, у повіті Долж.
 Уніря () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Уніря.
 Уніря () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Адміністративно підпорядковується місту Бистриця.
 Уніря () — село в Румунії, у повіті Вранча. Адміністративно підпорядковується місту Одобешть.